Albert Guay (1917-1951), condamné québécois ;
 Bertrand Guay, musicologue et historien québécois ;
 Erik Guay (1981-), skieur alpin canadien ;
 Gabriel Guay (1848-1923), peintre français ;
 Guylaine Guay, chroniqueuse, comédienne et animatrice québécoise ; 
 Jacques Guay (1715-1787), graveur en pierres fines français ;
 Jean-Herman Guay, politologue québécois ;
 Jean-Pierre Guay (1946-), poète, romancier, essayiste et scénariste québécois ;
 Joseph-Dominique Guay (1866-1925), homme d’affaires et homme politique québécois ;
 Julien Guay (1986-), coureur cycliste français ;
 Lorraine Guay (1943-2022), figure de premier plan de l’action militante au Québec ;
 Lucie Guay (1958-), kayakiste québécoise ;
 Marie-Élaine Guay (née en 1983), poétesse et horticultrice québécoise ;
 Marie-Ginette Guay, actrice québécoise de théâtre et de cinéma ;
 Monique Guay (1959-), femme politique québécoise ;
 Richard Guay, producteur, scénariste et acteur américain ;
 Rolland Guay (1930-), réalisateur québécois ;
 Stefan Guay (1986-), skieur alpin canadien ;
 Stéphane Guay (1961-), coureur cycliste français.